Семёнов () — русская фамилия, образованная от имени Семён.

По данным 2014 года, фамилия Семёнов занимала 5758-е место по распространённости в мире: её носили 97 993 человек.Распространённость фамилии по странам<ref>Semyonov Surname Meaning & Statistics  на сайте forebears.io</ref>:

 Известные носители 

 А 
 Семёнов, Аверкий Иванович (1857—?) — член II Государственной думы от Подольской губернии.
 Семёнов, Айуол Викторович (1987—2015) — участник контртеррористической операции на Северном Кавказе, погиб при исполнении служебных обязанностей.
 
 
 Семёнов (Эрыкан) Алексей Николаевич (1912—1957) — советский марийский писатель, переводчик, критик, журналист, редактор, педагог.
 
 
 Семёнов, Антон (род. 1980) — эстонский футболист; хоккейный судья.
 Семёнов, Аркадий Геннадьевич (род. 1959) — российский поэт.
 Семёнов, Арсений Никифорович (1911—1992) — советский художник.
 Семёнов, Артур Евгеньевич (род. 1994) — белорусский футболист.

 Б 
 

 В 
 Семёнов, Валентин Александрович (1911—1988) — советский государственный и хозяйственный деятель.
 Семёнов, Валериан Владимирович (1875—1928) — герой Первой мировой войны, участник Белого движения, генерал-майор.
 
 Семёнов, Вадим Сергеевич (1927—2014) — советский учёный-философ.
 
 
 
 
 Семёнов, Владилен Григорьевич (род. 1932) — артист балета, педагог.
 
 Семёнов, Владлен Трофимович (1940—2018) — специалист в области архитектуры и стратегии развития больших городов.
 

 Г 
 Семёнов, Гавриил Платонович (род. 1991) — российский самбист.
 
 Семёнов, Глеб Сергеевич (при рождении Глеб Борисович Деген; 1918—1982) — русский поэт, переводчик, химик.
 

 Д 
 Семёнов, Демьян Филиппович (1938—2016) — советский и российский партийный и общественный деятель, журналист.
 
 

 Е 
 
 

 И 
 
 
 Иона (Семёнов) (в миру Иван''; 1715—1780) — архимандрит (последовательно в нескольких монастырях) РПЦ.
 Семёнов, Иосиф Ефимович (1924—2003) — Герой Социалистического Труда.
 Семёнов, Исмаил Унухович (1891—1981) — карачаевский поэт.

К 
 Семёнов, Кирилл Евгеньевич (род. 1994) — российский хоккеист.

Л

М 
 Семёнов, Максим Петрович (род. 1984) — казахстанский и российский хоккеист.
 Семёнов, Мануил Григорьевич (1914—1986) — советский журналист, военный корреспондент, писатель-сатирик.
 Семёнов, Марк Иванович (род. 1930) — Герой Социалистического Труда, механизатор.
 Семёнов, Митрофан Емельянович (1872—1938) — член I Государственной думы от Могилевской губернии.
 Семёнов, Мингиян Артурович (род. 1990) — российский борец.

Н 
 Семёнов, Никита Владимирович (1989—2010) — российский регбист.

П

Р 
 Семёнов, Родион Семёнович (1891—1938) — советский государственный и политический деятель.
 Семёнов, Роман Александрович (род. 1977) — российский поэт и музыкант.

С 
 Семёнов, Санал Артурович (род. 1990) — российский борец греко-римского стиля.
 Семёнов, Святослав Николаевич (род. 1962) — советский пловец.

Т 
 Семёнов, Тенгиз Александрович (род. 1941) — грузинско-российский режиссёр и продюсер.

Ф 
 
 Филарет (Семёнов) (годы жизни неизвестны) — игумен старообрядческого скита, подозреваемый в том, что подал идею Емельяну Пугачёву назваться именем Петра III.
 Семёнов, Филипп Григорьевич (1904—1979) — советский экономист, самозванец.

Ю 
 Семёнов, Юлиан Семёнович (1931—1993) — русский советский писатель, сценарист и прозаик, публицист, поэт, педагог, журналист.
 Семёнов, Юно Шаулович (1899—1961) — татский писатель.

Я 
 
 Семёнов, Янис Игоревич (род. 1981) — барабанщик, перкуссионист.
 Семёнов, Ярослав Владимирович (род. 1978) — российский политик.

Семёнов — город в Нижегородской области.
 Семёнов — железнодорожная станция Горьковской железной дороги в городе Семёнов Нижегородской области.
 Семёнов — село в Теребовлянском районе Тернопольской области Украины.
 Семёнов — село в Белогорском районе Хмельницкой области Украины.
 Семёнов — хутор в Воронежской области.
 Семёнов — хутор в Краснодарском крае.
 Семёнов — хутор в Чернышковском районе Волгоградской области.

Двойные фамилии 
 Семёнов-Амурский, Фёдор Васильевич (1902—1980) — русский советский художник, живописец, мастер пейзажа.
 Семёнов-Зусер, Семён Анатольевич (1887—1951) — советский украинский историк и археолог.
 Семёнов-Прозоровский, Никита Юрьевич (род. 1955) — советский и российский актёр театра, кино и дубляжа.
 Семёнов-Самарский, Семён Яковлевич (?—1911) — артист оперы, драмы, оперетты, режиссёр и антрепренёр.
 Семёнов-Тян-Шанский
 Алдан-Семёнов, Андрей Игнатьевич (1908—1985) — советский писатель и поэт, журналист.

Другое 
 (2475) Семёнов — астероид, названный в честь Павла Афанасьевича Семёнова.

См. также 
 
 
 
 
 
 Семянов

Примечания